Kuyuluk ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Kuyuluk (Erzin), Ortschaft im Landkreis Erzin der türkischen Provinz Hatay
 Kuyuluk (Kozan), Ortschaft im Landkreis Kozan der türkischen Provinz Adana